Helena Jurgielewicz (1897–1980) – lekarz weterynarii (pierwsza kobieta w Polsce), działaczka niepodległościowa, odznaczona Orderem Virtuti Militari
 Helena Jurgielewicz (ur. 1949) – polityk, posłanka na Sejm PRL IX kadencji